Forde ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Forde (* 1976), barbadischer Bahnradsportler
 Brooke Forde (* 1999), US-amerikanische Schwimmerin
 Colin Forde (* 1949), barbadischer Radsportler
 Daryll Forde (1902–1973), britischer Anthropologe, Ethnologe und Afrikanist
 David Forde (* 1979), irischer Fußballtorhüter
 Dionne Forde (* 1978), Badmintonspielerin aus Barbados
 Einar Førde (1943–2004), norwegischer sozialdemokratischer Politiker und Journalist
 Elvis Forde (* 1959), barbadischer Leichtathlet
 Frank Forde (1890–1983), australischer Politiker
 Gillian Forde (* 1967), trinidad-tobagische Leichtathletin
 Hugh Forde (* 1936), nordirischer Fußballspieler
 Leneen Forde (* 1935), australisch-kanadische Politikerin
 Lorna Forde (* 1952), barbadische Leichtathletin
 Martyn Forde (* 1985), barbadischer Schwimmer
 Rochelle Forde (* 1974), Anwältin und Politikerin in St. Vincent und den Grenadinen
 Walter Forde (1896–1984), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Filmeditor und Filmproduzent

Sonstiges:
 Mount Forde, Berg im Viktorialand, Antarktika

Førde bezeichnet:
 Førde, eine Gemeinde in Westnorwegen

Siehe  auch:
 Fforde
 Fohrde, Ortsteil der Stadt Havelsee